Аэропоэзия () — поэтическое течение, продекларированное Филиппо Томмазо Маринетти в 1931 году как новая стадия развития итальянского поэтического футуризма. Сам Маринетти и ряд его сподвижников продолжали развивать аэропоэзию вплоть до окончательного поражения Италии во Второй мировой войне; Маринетти умер почти одновременно с этим поражением. Наиболее важными примерами аэропоэзии являются поэмы самого Маринетти «Аэропоэма Специанского залива» (; 1935) и «Герои песнь и машины муссолиниевской войны» (; 1942, в названии отражён требуемый Маринетти отказ от связного синтаксиса).

В основу аэропоэзии, как и манифестированной на три года раньше аэроживописи, легло преклонение итальянского футуризма перед новейшей техникой и технологией, воплощением которых выступал для них самолёт. Среди 22 принципов аэропоэтического письма, сформулированных Маринетти в манифесте, многие напрямую связаны с самоощущением человека, летящего в самолёте: Маринетти требует от поэта не только избегать земных образов и апеллировать к образам облаков, тумана и других атмосферных явлений, но и непосредственно передавать в стихотворении вращение пропеллера, стук мотора и вибрацию кабины.

Литература 
 Willard Bohn. The Poetics of Flight: Futurist «Aeropoesia» // MLN, Vol. 121, No. 1, Italian Issue (Jan., 2006), pp. 207—224.

Литература Италии
Футуризм